Пра́вда — термин, используемый либо как синоним слову истина (ср. ), либо как синоним слова справедливость (ср. iustitia в ).

Кроме того, термина правда может использоваться в следующих значениях:

Названия 
 «Правда» — название ряда газет.
 «Правда» — название ряда источников средневекового права.
 «Правда» — газетно-журнальное партийное издательство в СССР.
 «Правда» — роман Терри Пратчетта.
 П-1 «Правда» — советская эскадренная подводная лодка, построенная в 1930-х годах, головной корабль IV серии.
 Правда — польский дворянский герб.
 «Правда» — ежемесячный журнал искусства, литературы и общественной жизни, выходивший в Москве в 1904—1906 годах.
 «Правда» — программа автоматического перевода.
 «Правда» — пьеса Александра Корнейчука.
 «Правда» — несколько одноимённых фильмов.
«Правда» — пятый эпизод американского мини-сериала «Сокол и Зимний солдат».

Топонимы

Азербайджан 
Правда — до 1998 года название села Килинчбейли в Шамкирском районе.

Белоруссия 
 Правда — посёлок в Кормянском районе Гомельской области.
 Правда — деревня в Червенском районе Минской области.

Болгария 
 Правда — село в Великотырновской области.
 Правда — село в Силистренской области.

Казахстан 
 Правда — до 2010 года название села Урысай в Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области.
 Правда — до 2000 года название села Азаттык в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.

Польша 
 Правда — село в гмине Жгув Восточно-Лодзинского повята Лодзинского воеводства.

Россия 
 Правда — посёлок в Волчихинском районе Алтайского края.
 Правда — посёлок в Первомайском районе Алтайского края.
 Правда — село в Первомайском районе Крыма.
 Правда — хутор в Суджанском районе Курской области.
 Правда — железнодорожная платформа в Московской области.
 Правда — деревня в Саракташском районе Оренбургской области.
 Правда — хутор в Константиновском районе Ростовской области.
 Правда — хутор в Красносулинском районе Ростовской области.
 Правда — посёлок в Ртищевском районе Саратовской области.
 Правда — село в Холмском районе Сахалинской области.
 Правда — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Правда — посёлок в Новомосковском районе Тульской области.
 Правда — посёлок в Варненском районе Челябинской области.

Украина 
 Правда — посёлок в Васильковском районе Днепропетровской области.
 Правда — село в Кодымском районе Одесской области.
Правда — до 1993 года название села Хоробров в Сокальском районе Львовской области.
 Правда — до 2016 года название посёлка Слободское в Первомайском районе Харьковской области.

Персоналии 
 Правда, Александер — словацкий астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в Модраской обсерватории.
 Правда, Кристиан () (1927—1994), австрийский горнолыжник, чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр.

См. также 
 Русская правда — многозначный термин.
 Дике ( — «право, справедливость, правда») — в древнегреческой мифологии богиня правды.
 «Правда» () — социальная сеть Дональда Трампа.